Charles Abbott peut désigner : 

 Charles Abbott,  baron Tenterden (1762–1832), juriste anglais ;
 Charles Abbott,  baron Tenterden (1834–1882), diplomate britannique ;
 Charles Conrad Abbott  (1843-1919), archéologue et naturaliste américain ;
  (1886–1975), administrateur du Territoire du Nord de l'Australie ;
  (né en 1939), footballeur australien ;
  (1815–1889), avocat et joueur de cricket anglais ;
 Sir  (1889-1960), membre de la South Australian House of Assembly, juge ;
  (1867-?), International de Boulingrin sud-africain.